Annibale Scicluna Sorge – funzionario e giornalista italiano
Charles Scicluna – arcivescovo cattolico maltese
Kenneth Scicluna – calciatore maltese
Martin Scicluna – ex calciatore maltese
Mikel Scicluna – wrestler maltese
Ryan Scicluna – calciatore maltese